Ženská čtyřhra BGL Luxembourg Open 2016 probíhala ve druhé polovině října 2016. Do deblové soutěže lucembuského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německý pár Mona Barthelová a Laura Siegemundová, jehož členky nestartovaly společně. Barthelová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Siegemundové se stala krajanka Antonia Lottnerová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Anniky Beckové s Xenií Knollovou.

Vítězem čtyřhry se staly turnajové dvojky Kiki Bertensová z Nizozemka a Johanna Larssonová ze Švédska, které ve finále zdolaly rumunský nenasazený pár Monica Niculescuová a Patricia Maria Țigová po velkém boji 4–6, 7–5 a závěrečném supertiebreaku [11–9]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly pátou společnou trofej. Bertensová vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA a pro Larssonovou to bylo osmé takové vítězství.

Nasazení párů 
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
 ' Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (vítězky)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (1. kolo)  Demi Schuursová /  Renata Voráčová (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2016